La Supercoupe d'Espagne 2009 (en espagnol : Supercopa de España 2009) est la vingt-quatrième édition de la Supercoupe d'Espagne, épreuve qui oppose le champion d'Espagne au vainqueur de la Coupe du Roi. Disputée en match aller-retour les  et , l'épreuve est remportée par le FC Barcelone aux dépens de l'Athletic Bilbao sur le score cumulé de 5 à 1.

Il s'agit du quatrième titre obtenu en 2009 par le Barça de Pep Guardiola après le Championnat, la Coupe d'Espagne et la Ligue des champions. Barcelone complète cette série avec deux autres titres (Supercoupe de l'UEFA et Coupe du monde des clubs) obtenant ainsi un sextuplé inédit dans l'histoire du football.

Feuilles de match

Match aller

Match retour

Références

Lien externe 
 Supercoupe d'Espagne sur www.rsssf.com

2009
Compétition de football à Barcelone
Face-à-face gagné par le FC Barcelone
Face-à-face de l'Athletic Bilbao
Football en Espagne en 2009
Football en août 2009